Падрон () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.
 Падрон — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия.

Персоналии 
 Падрон, Бальтазар (ум. 1817) — испанский финансист.